Ugly est un mot anglais signifiant laid. C'est aussi le nom, notamment, de :

Hydronyme 
 La rivière Ugly, cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Œuvres 
 Ugly, single de Sugababes
 Ugly, single de Jon Bon Jovi, sorti en 1998.
 Ugly, album de Life of Agony 
 Ugly, autobiographie du juge Constance Briscoe
 The Ugly, film néo-zélandais de Scott Reynolds (1997)
 Ugly, film indien de  Anurag Kashyap (2013)

Divers 
 Ugly Betty, série américaine de Fernando Gaitán
 Ugly Kid Joe, groupe de rock
 The Ugly Duckling, titre anglophone du conte Le Vilain Petit Canard (Den grimme ælling) de Hans Christian Andersen (1842)
 Big Mouth & Ugly Girl, titre original de Nulle et Grande Gueule, roman américain de Joyce Carol Oates (2002)
 Ugly Ohmondieumondieumondieu !, livre de Daniel Mermet (2002)
 This Ugly and Beautiful World (Kono minikuku mo utsukushii sekai), anime japonais d'Ashita Morimi (2004)
 Ugly stick, instrument de musique bricolé de la musique de Terre-Neuve-et-Labrador

Voir aussi 
 Ugli, cultivar d'agrume également nommé tangelo de Jamaïque